Мария Каролина Савойска (; * 17 януари 1764, Торино, † 28 декември 1782, Дрезден) от Савойската династия, е принцеса на Сардиния и чрез женитба принцеса на Саксония.

Биография 
Тя е най-малката дъщеря на Виктор-Амадей III (1726 – 1796), крал на Сардиния, и на съпругата му Мария-Антония Бурбон-Испанска (1729 – 1785), инфанта на Испания и дъщеря на испанския крал Филип V и на втората му съпруга Елизабет Пармска.

Мария-Каролина се омъжва на 29 септември 1781 г. в 4 часа след обед в капелата на Кралския замък в Монкалиери (per procurationem) и на 24 октомври 1781 г. в 18 часа в Дрезден за принц Антон Саксонски (1755 – 1836), по-късно крал на Саксония. Бракът е бездетен.

Тя умира на 28 декември 1782 г. на 18 години от едра шарка и е погребана в голямата гробница на католическата дворцова църква в Дрезден.

Източници 

 Costantino Nigra: Canzoni popolari del Piemonte. In: Rivista contemporanea. Jg. 10, Band 31. Stamp. dell'unione tipografico-editrice, Turin 1862, S. 27 – 29 (online).

Външни препратки 
 Viktor Amadeus II
 Maria Carolina von Savoyen, geneall.net

Жени
Савойска династия
Родени в Торино
Починали в Дрезден
Починали от едра шарка
Италианска аристокрация
Италианки